Eichholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Curdin Eichholzer (* 1980), Schweizer Biathlet
 Helmut Eichholzer (* 1975), österreichischer Paraglider und Ringer
 Herbert Eichholzer (1903–1943), österreichischer Architekt und Widerstandskämpfer
 Toni Eichholzer (1903–?), österreichischer Boxer

Eichholzer bezeichnet:
 Eichholzer SV, Sportverein aus Lübeck

Siehe auch
Aichholzer
Eichholz